Escuela de Venecia: movimiento artístico de la pintura desarrollado en Venecia y sus zonas de influencia.

 Escuela de Venecia: movimiento artístico de la música desarrollado en Venecia  y sus zonas de influencia.